Eiffe ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottfried Eiffe (1779 oder 1773–1818), deutscher Maler
 Peter-Ernst Eiffe (1941–1982), der erste Graffitikünstler in Deutschland und der Hofnarr der Apo